YAC peut faire référence à :

 Chromosome artificiel de levure (yeast artificial chromosome)